Toponímia:
 Conley (Geòrgia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units 
 Biografies:
 Eugene Conley (1908 - 1981), tenor estatunidenc
 Lyda Conley (1874 - 1946), advocada wyandot
 Patrick Conley (1965), periodista i historiador alemany
 Robert J. Conley (1940), escriptor cherokee
 William Henry Conley (1840 - 1897), empresari de Pittsburgh